Tyska marinen kan avse:

 Tyska marinen (historia) – en sammanfattning sedan mitten av 1800-talet

Tyska marinen under olika statsbildningar

Deutsche Marine – Tysklands marin 1990–
Bundesmarine – Västtysklands marin 1956-1990
 Volksmarine – Östtysklands marin 1961-1990
Kriegsmarine – Tysklands marin 1935–1945 
Reichsmarine – Tysklands marin 1921–1935
Kaiserliche Marine – Tysklands marin 1872–1918